Кубок ПФЛ 2009 — 7-й розыгрыш Кубка ПФЛ, который проходил с 10 по 16 ноября 2009 года на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве. Матчи проходили на БСА «Лужники», две игры 3-го тура состоялись на поле № 6 в связи с подготовкой главной арены к стыковому матчу отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2009 года:
 «Динамо» (Санкт-Петербург) — зона «Запад»
 «Авангард» (Курск) — зона «Центр»
 «Жемчужина-Сочи» — зона «Юг»
 «Мордовия» (Саранск) — зона «Урал-Поволжье»
 «Иртыш» (Омск) — зона «Восток»

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший игрок — Рустем Мухаметшин («Мордовия»)
 Лучший вратарь — Алексей Краснокутский («Иртыш»)
 Лучший защитник — Альберт Борзенков («Авангард»)
 Лучший полузащитник — Егор Шевченко («Динамо»)
 Лучший нападающий — Роберт Зебелян («Жемчужина-Сочи»)

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2009 на сайте ПФЛ

2009